Про́звище шта́та () — описательное название штата США, используемое как дополнение к основному имени. Прозвище представляет собой перифраз, как правило, отражает какую-либо особенность истории или географии штата и часто носит рекламный характер. У многих штатов — более одного прозвища. Прозвище, официально утверждаемое законодательным собранием штата, называется официа́льным про́звищем ().
 
Традиция присвоения прозвищ восходит ко времени образования первых штатов. Например, прозвище штата Нью-Йорк — «Имперский штат» (Empire State) — связано с высказыванием Джорджа Вашингтона: «Штат Нью-Йорк будет базой нашей империи».
 
Прозвища, являющиеся официальными, выделены жирным шрифтом.

См. также 
 Происхождение названий американских штатов
 Список девизов штатов и территорий США
 Список символов штатов США

Примечания 

Прозвища
Топонимия США
Списки по штатам США
Штаты США